Lichtenberg (comuna)
 Lichtenberg (filósofo)

Desambiguação